Лунвож (устар. Лун-Вож) — название ряда рек, переводимое с марийского языка как «южный поток»:

 Лунвож (приток Аныба)
 Лунвож (приток Большой Вяткины)
 Лунвож (приток Большой Мутной)
 Лун-Вож (приток Большой Саръюги)
 Лунвож (приток Большой Сойю)
 Лунвож (приток Верхнего Одеса)
 Лунвож — приток Войвожа
 Лунвож — приток Войвожа
 Лунвож (приток Вонды)
 Лун-Вож (приток Вуктыли)
 Лунвож (приток Изъяю)
 Лунвож (приток Кожимъю)
 Лунвож (приток Козлаю)
 Лунвож (приток Куи)
 Лунвож (приток Кылтовки)
 Лунвож (приток Лебеди)
 Лунвож (приток Лиственничной)
 Лунвож (приток Лопъю)
 Лунвож (приток Лыжи)
 Лунвож (приток Малого Аранца)
 Лунвож (приток Малой Кожвы)
 Лунвож (приток Нижнего Одеса)
 Лунвож (приток Потью)
 Лунвож (приток Пытыръю)
 Лунвож (приток Сэбыси)
 Лун-Вож (приток Сыни)
 Лунвож (приток Тэвъёмъю)
 Лунвож (приток Шежимъю)
 Лунвож (приток Чубъю)
 Лунвож (приток Ыджыд-Измана)
 Лунвож (приток Ямщиков-Содмеса)
 Лунвож (приток Яреги)

устаревшие
 Лун-Вож (приток Печоры)
 Лун-Вож (приток Чикшины)
 Лун-Вож (приток Понью)
 Лун-Вож (приток Марь-Ёли)

Примечания